Línea 151 puede referirse a:

 Línea 151 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 151 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 151 de autobuses del EMT de Madrid.
 Línea 151 de Montevideo, Uruguay.